Wunderlichioideae – podrodzina w obrębie astrowatych (Asteraceae). W ujęciu Panero i Funk z 2002 oraz późniejszych aktualizacjach tej klasyfikacji astrowatych, jest to jedna ze starszych podrodzin astrowatych. Jest siostrzana względem podrodziny Gochnatioideae, wraz z którą tworzy klad oddzielony od pnia astrowatych na początku eocenu. 

Do podrodziny Wunderlichioideae należą dwa plemiona, każde z czterema rodzajami i w sumie z 42 gatunkami. Przedstawiciele podrodziny występują w Ameryce Południowej, zwłaszcza w jej wschodniej części, oraz w Chinach. Najbardziej obfitujące w gatunki są rodzaje: Stenopadus (19 gatunków) i Chimantaea (9).

Są to głównie rośliny krzewiaste, pozbawione soku mlecznego.

Morfologia 
 Pokrój Krzewy i wieloletnie rośliny zielne. 
 Liście Pojedyncze, skrętoległe, ogonkowe lub siedzące. Blaszka zwykle skórzasta, różnych kształtów – od równowąskiego do jajowatego, całobrzega, czasem podwinięta (włącznie z tworzeniem liści rurkowatych). U niektórych gatunków gęsto, rdzawo owłosiona od spodu.
 Kwiaty Zebrane w szczytowe, pojedyncze koszyczki czasem tworzące kwiatostany złożone – wierzchotki dwuramienne lub wiechowate. Okrywy walcowate do półkulistych, z listkami ułożonymi dachówkowato w trzech rzędach. Dno koszyczków z plewinkami lub bez. Kwiaty obupłciowe, o koronie promienistej lub dwuwargowej, z łatkami prosto wzniesionymi lub podwijającymi się, barwy białej, kremowej, różowej lub fioletowej. Pręcików jest 5. Szyjka słupka cienka, rozwidlona, naga i gładka, ale z brodawkami po stronie odosiowej.
 Owoce Walcowate niełupki z 10 żebrami. Puch kielichowy w 3–4 szeregach, z włoskami czasem pierzasto rozgałęzionymi.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna

 Podział systematyczny podrodziny

Plemię Hyalideae Panero
 Hyalis D.Don ex Hook. & Arn.
 Ianthopappus Roque & D.J.N.Hind
 Leucomeris D.Don
 Nouelia Franch.

Plemię Wunderlichieae Panero & V.A.Funk
 Chimantaea Maguire, Steyerm. & Wurdack
 Stenopadus S.F.Blake
 Stomatochaeta (S.F.Blake) Maguire & Wurdack
 Wunderlichia Riedel ex Benth. & Hook.f.

Przypisy 

Wunderlichioideae